Мбарара:

 Мбарара — город в Уганде, центр одноимённого округа;
 Мбарара — округ в Уганде;
 Госпиталь Мбарара — госпиталь в Мбараре;
 Мбарара — аэропорт в Мбараре;
 Школа Мбарара — среднее учебное заведение в Мбараре;
 Университет наук и технологий в Мбарара — высшее учебное заведение в Мбараре;
 Дорога Мбарара-Кикагати — автотрасса, соединяющая города Мбарара и Кикагати в Уганде.